KFH est un sigle qui peut désigner :
 Katonai Felderítő Hivatal (en français, Office de renseignements militaire), un service de renseignements militaire hongrois entre 1995 et 2011.

kfh est un code qui peut désigner :
 kurichiya, une langue parlée par environ 29 000 personnes, en Inde, selon les codes de langue ISO 639-3 et IETF.

Code de langue